Körnitz ist der Name zweier Orte:

 Körnitz (Südliches Anhalt), ein Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt in Sachsen-Anhalt.
 Kórnica, ein Dorf in der Stadt-und-Land-Gemeinde Krapkowice, Woiwodschaft Oppeln in Polen.